Бетані Маттек-Сендс і Луціє Шафарова були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не змогла взяти участь через травму. 

Чжань Юнжань і Мартіна Хінгіс виграли титул, у фіналі перемігши пару Аояма Сюко і Ян Чжаосюань з рахунком 7–6(7–5), 3–6, [10–4].

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main draw 

Wuhan Open
2017
2017 у китайському спорті